Телекомпания «Воронеж» — сетевой партнёр телеканала РЕН ТВ в Воронеже. Начала вещание в сентябре 1993 года. Программы телекомпании выходили по будням с 6:30 до 7:30 и с 19:00 до 20:00. Прекратил своё вещание 1 января 2016 года. После закрытия телеканала, в сентябре 2016 года частота была передана ООО "Телерадиокомпания «ЭФИР-49», имеющая лицензию на вещание «РЕН ТВ» в нескольких пунктах Российской Федерации.

История 
Телеканал был запущен 9 сентября 1993 года. С сентября 1993 года по 1995 год телеканал вещал в пределах Воронежа. Офис канала находился в здании ПМК-102 на улице Беговой, вещание осуществлялось из воронежского ОРТПЦ. В эфире транслировались мультфильмы, музыкальные клипы и кинофильмы. Уже в 1994 году канал запустил в эфир программы собственного производства. В конце девяностых по ночам транслировались эротические фильмы, просмотр которых был возможен только с помощью специальной приставки (декодера), которая была создана Сергеем Насоновым — будущим директором телеканала, инженером по образованию, проработавшим на канале до 2011 года.

Телекомпания просуществовала до 1 января 2016 года, когда в целях экономии средств материнская компания «РЕН ТВ» закрыла все региональные отделения в России.

Сетевые партнёры 
 ТВ-6 (7 марта 1995 — 4 июня 2000)
 Муз-ТВ (8 июля 1996 — 22 июня 1997, ночью)
 РЕН ТВ (5 июня 2000 — 1 января 2016)

Программы 
 «Новости» (ранее — «Местное время», «Объектив», «Обозрение», «Новости 24»). Ведущие — Елена Тарасова, Елена Тимонова, Тамара Чернова, Владимир Смехнов, Алёна Сысоева.
 «Хорошие новости». Ведущая — Мария Егорова.
 «На самом деле». Ведущий — Михаил Петров.
 «В строю с Сергеем Агаповым».
 «Место действия». Ведущий — Михаил Петров.
 «Новые времена». Автор и ведущий — Дмитрий Громов
 «Депутатский журнал». Автор и ведущий — Дмитрий Громов
 «Энциклопедия здоровья». Автор и ведущая — Марина Мануковская.
 «Закон и правопорядок».
 «Налоговый ликбез».
 «Гороскоп». Ведущая — Марина Мануковская.
 «Календарь природы».
 «Парламентский дневник» — ведущая Тамара Чернова 
 «100 советов и 1 секрет от Елены Гребенниковой».
 «Кулинарный гороскоп». Ведущий — Вадим Жуков.
 «Общее дело» Ведущие: Галина Артеменко и Василий Богданов.
 «Секреты красоты».
 «Слово архипастыря».
 «Область перемен». Ведущий — Сергей Насонов.
 «Пульс».
 «Русский вопрос», ведущий — Александр Лапин.
 Юмористическая программа «Отбой». Автор — Владимир Андреев. В программе снимался заслуженный артист России Камиль Тукаев.
 Юмористическая программа «Полумаски». Автор — Владимир Андреев.
 Программа об истории Воронежа «У городской черты». Автор — Владимир Елецких.
 Информационная программа «Послесловие». Ведущий — Борис Подгайный.
 «Музыкальный гребешок». Ведущий — Александр Козлов.
 «Акценты». Ведущий — Александр Горбунов.
 «Кинокурьер». Ведущие — Елена Гудошникова и Олег Томилин.
 «Витрина» — рекламная передача. Автор — Дмитрий Курлов.
 «Оперативная сводка».
 «Хорошо когда женщина есть».
 «Звёзды Голливуда на нашем небосклоне».
 «Как это делается». Автор — Владимир Андреев.
 «Спортивный овертайм». Ведущая — Ольга Шаповалова
 «Ваше мнение».
 «Официальный экран».
 Телешоу «Утренний кофе» — Утренняя программа.
 «Куда пойти учиться» (выходила в эфир с 2000 года).
 Тележурнал «То, что надо» — выходил в утреннем эфире.
 Рубрики тележурнала: «Сплю и вижу» (толкование сновидений астрологами), «Домашний тренер», «Заправка!» (кулинарная рубрика), «По полочкам» (истории о предметах повседневного быта), «Утренний гость».
 «Версия», ведущая — Алла Холденко.
 «Приём ведёт нотариус»
 «Рядом с нами» — автор Наталия Кузьмина.
 Семейный тележурнал «Детки в телесетке»
 Утренний канал «Будильник» — ведущий Вадим Жуков.
 «Мы из будущего»
 «Земляки».

Ведущие 
 Юлия Власова — первая ведущая информационной службы 4-го канала.
 Тамара Чернова — ведущая утренних новостей, политической программы "Парламентский Дневник" .
 Татьяна Веселова — ведущая информационной программы «ПОСТ» (происшествия, обзоры, события, телерепортажи), развлекательной программы «Отдохни», информационной программы «Добрый вечер», информационной программы «Встать, суд идёт.».
 Елена Анчекова — ведущая новостей.
 Виктор Шаманин — ведущий новостей.
 Елена Тарасова — ведущая новостей.
 Елена Борисова — ведущая новостей.
 Наталья Ломова — ведущая новостей.
 Наталья Горохова — ведущая новостей.
 Елена Левченко — ведущая новостей.
 Ирина Кремса — ведущая новостей.
 Елена Тимонова — ведущая новостей.
 Владимир Смехнов — ведущий новостей.
 
 Алёна Сысоева — ведущая новостей.
 Ольга Бежина — автор и ведущая утреннего тележурнала «То, что надо!»
 Ольга Волкова — автор и ведущая утреннего тележурнала «То, что надо!»
 Денис Кудинов — журналист, ведущий рубрики «По полочкам».
 Сергей Агапов
 Михаил Петров — автор и ведущий передач. «Место действия» и «На самом деле».
 Алла Холденко
 Марина Мануковская — автор и ведущая программ «Энциклопедия здоровья», «Встречи на Графской кухне», ведущая программы «Гороскоп».

Заставки телеканала 
 Заставка 4-го телеканала с 1996 по 2006 год: Под мелодию «Homage to the mountain» трехмерное изображение горы из камней и лежащего на ней золотого кувшина, из которого вытекает вода — фрагмент Герба Воронежа. Далее гора удаляется, показывается некий водоём, намекающий на Воронежское водохранилище, через которое перекинут мост, на котором закреплен логотип 4 канала, использовавшийся с 1996 по 2004 год, выполненный в стиле неонового освещения. Под мостом была надпись «Воронежская городская информационная компания».
 Рекламная заставка: По мосту из начальной заставки проезжает поезд, а под мостом пролетает самолёт с надписью «Реклама» на ленте, прикрепленной к хвосту.

Примечания

Ссылки 
 Телепрограмма за июль 1995 года
 Здесь можно посмотреть архивные выпуски новостей
 20 лет в эфире
 Эфирные помехи

Телеканалы на русском языке
Телеканалы, запущенные в 1993 году
Телеканалы, прекратившие вещание в 2016 году
Региональные коммерческие телеканалы России
Средства массовой информации Воронежа